Les lettres LBD peuvent correspondre à :
 Lanceur de balles de défense, un terme de l'administration française désignant un type d'arme non létale en France.
 Lipoprotéine de basse densité ;
 Domaine de liaison du ligand, un terme de biologie moléculaire ;
 Diminutif anglais de  tel qu’il est publié dans l ; la petite robe noire en français ;
 LBD sont aussi les initiales de la web-série américaine The Lizzie Bennet Diaries.
 La Brosse et Dupont : Entreprise française.